A nu se confunda cu comitatul Mâcon din Franța medievală.

Comitatul Macon (în original, Macon County, conform unui nume vechi de familie - francez sau englez - Maçon sau o varietate a numelui Masson sau Mason, relativ frecvent folosit în arealul limbii engleze), este numele a șase comitate din Statele Unite ale Americii,

Comitate din Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Macon, statul  (Formate AL -- -- (Categorie și format)
 Comitatul Macon, statul  (Formate GA -- -- (Categorie și format)
 Comitatul Macon, statul  (Formate IL -- -- (Categorie și format)
 Comitatul Macon, statul  (Formate MO -- -- (Categorie și format)
 Comitatul Macon, statul  (Formate NC -- -- (Categorie și format)
 Comitatul Macon, statul  (Formate TN -- -- (Categorie și format)

Vezi și 

 Macon (dezambiguizare)
 Macon (nume)
 Mâcon (dezambiguizare)
 Mâcon (nume)

Dezambiguizare
Nume proprii